Szendrő József-díj, 1991-ben a Pécsi Nemzeti Színház társulat igazgatósága és számos neves, volt pécsi színművész által alapított és évente a társulat tagjainak titkos szavazásával odaítélt elismerés
 Szendrő József-díj, 2004-ben a debreceni Kortárs Galéria tulajdonosa, Koncz Sándor által alapított és évente a társulat tagjainak titkos szavazásával odaítélt elismerés